UVF ou U.V.F. peut faire référence à :
 Ulster Volunteer Force, une organisation unioniste d'Irlande du nord ;
 Union vélocipédique de France ;
 Unité de vie familiale, dans certaines prisons françaises.

Homonymie